Vrbovac est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
 Vrbovac, un village situé dans la municipalité d'Odžak, dans le canton de la Posavina et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
 Vrbovac, un village situé dans la municipalité de Vukosavlje et dans la République serbe de Bosnie ;
en Croatie
 Vrbovac, une localité situe dans la municipalité de Daruvar, comitat de Bjelovar-Bilogora ;
en Serbie
Vrbovac, un village situé dans la municipalité de Blace, district de Toplica ;
Vrbovac, un village situé dans la municipalité de Boljevac, district de Zaječar ;
Vrbovac, une localité située sur le territoire de la ville de Smederevo, district de Podunavlje ;
Vrbovac, un village situé dans la municipalité de Sokobanja, district de Zaječar ;
Vërboc/Vrbovac, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Gllogoc/Glogovac, district de Pristina (selon le Kosovo) ou district de Kosovo (selon la Serbie) ;
Vërboc/Vrbovac, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Viti/Vitina, district de Gjilan/Gnjilane (Kosovo) ou district de Kosovo-Pomoravlje (Serbie).